Une boisson est un liquide destiné à la consommation.

 Christine Boisson (née en 1956), actrice française ;
 Jean-Jacques Boisson (né en 1956), cavalier français ;
 Léon Boisson (1854-1941), aquafortiste et graveur français ;
 Noëlle Boisson (née en 1944), monteuse de cinéma française.
 Pierre Boisson (1894-1948), administrateur colonial et supporteur du  régime de Vichy